Пётр Кудря́вцев:
 Кудрявцев, Пётр Владимирович (более известен под фамилией Слётов; 1897—1981) — русский советский писатель.
 Кудрявцев, Пётр Григорьевич (1858 — ?) — врач, депутат Государственной думы II созыва от Кубанской области и Черноморской губернии.
 Кудрявцев, Пётр Николаевич (1816—1858) — русский историк и литературный критик, писатель, преподаватель.
 Кудрявцев, Пётр Павлович (1868—1940) — русский богослов, философ и публицист, педагог.
 Кудрявцев, Пётр Филиппович (1863—1935) — деятель земской медицины, активный строитель советского здравоохранения, Герой Труда.